Нойенкирх () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Люцерн. 

Входит в состав округа Зурзее. Население составляет 5868 человек (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 1093.

Ссылки 
 Официальная страница